70-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 54 километра состоялась 19 сентября 2004 года. Победу, второй год подряд, одержал немецкий велогонщик Михаэль Рих.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 2004 на FirstCycling
 
 
  

2004 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2004 году
Сентябрь 2004 года